Nils Posse är namnet på flera personer, bland andra:

 Nils Posse (d. 1493), väpnare
 Nils Posse (1660-1723), landshövding i Göteborgs och Bohus län
 Nils Posse (1739-1818), greve, en av rikets herrar
 Nils Posse (1853-1919), godsägare och riksdagsman
 Nils Posse (1862–1895), friherre och gymnastiklärare
 Nils Posse (född 1962), godsägare